Nigge ist der Familienname folgenden Personen:

 Jörg Nigge (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Klaus Nigge (* 1956), deutscher Tierfotograf und Biologe

Siehe auch:

 Nigg
 Nicke